Погачар — фамилия. Известные носители:
 Погачар, Янез Златоуст (1811-1884) — епископ Любляны.
 Погачар, Тадей (род. 1998) — словенский профессиональный шоссейный велогонщик.